Iapichino è un cognome che può riferirsi a:
 Dennis Iapichino (1990) – calciatore italiano
 Gianni Iapichino (1969) – astista e multiplista italiano 
 Larissa Iapichino (2002) – lunghista italiana